Le  Championnat du monde A de rink hockey masculin s'est déroulé en 1993 à Lodi et Bassano Bresciano, en Italie.

Le Portugal remporte à cette occasion sa quatorzième couronne mondiale, en battant l'équipe d'Italie en finale (3-1).

Déroulement 
La compétition est divisée en deux phases.

Pendant la phase de qualification, les douze équipes participantes sont réparties dans deux groupes de six équipes. Dans un groupe, chaque équipe se rencontre une fois, afin d'établir un classement à partir duquel la phase finale sera programmée. Une victoire rapporte deux points, un match nul un point et une défaite zéro point.

La phase finale permet d'établir le classement final de la compétition. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les quarts de finale, pour des matchs à élimination directe. Les deux moins bonnes équipes de chaque groupe de la phase de qualification se disputent les places 9 à 12 au cours d'un mini-championnat durant lequel chaque équipe se rencontre une fois.

Participants 
Les douze équipes participant sont réparties dans deux groupes de six.

Résultats

Phase de qualification

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Tableau final 

|}

Matchs pour les places 5 à 8

Tableau de classement 

|}

Classement final

Liens externes 
  

1993
Rink hockey masculin A
Rink hockey masculin A 1993
Rink hockey en 1993
Sport en Italie en 1993